Saltel est un patronyme porté notamment par :

 Philippe Saltel (1960-), philosophe français ;
 Roger Saltel (1922-1997), réalisateur, scénariste, dramaturge et acteur français.